Steinbruch Lauster heißen mehrere Steinbrüche:

 Adolf Lauster & Co., Steinbruch Lauster in Bad Cannstatt
 Steinbruch Lauster (Krastal)
 Steinbruch Lauster (Schopfloch)